Луи Жан Мари Добанто́н (, также Daubenton; 29 мая 1716, Монбар — 1 января 1800, Париж) — французский натуралист. 

Член Парижской академии наук, Лондонского королевского общества (1755), почётный член Петербургской академии наук (1776).

Особенно известен как главный сотрудник в 1749—1767 годах «Естественной Истории» Бюффона, в которой поместил обширные анатомические исследования, замечательные по своей точности; дал сравнительно-анатомическую характеристику 182 видов млекопитающих, из которых свыше 50 были препарированы впервые; 7 видов летучих мышей до того не были известны.

Добантон применял метод сравнения одних и тех же органов, а также скелетов у различных животных. Кроме того, занимался акклиматизацией домашних животных, вывел новую породу мериносовых овец; автор руководства по овцеводству (1782).

После смерти Бюффона (1788) был профессором Сада растений (Jardin des Plantes) в Париже, в этой должности и умер.

В парижском Акклиматическом саду (Jardin d’acclimatation) ему воздвигнута мраморная статуя.

Примечания

Литература 
  
 

Медики Франции
Зоологи Франции
Энциклопедисты
Члены Французской академии наук
Почётные члены Петербургской академии наук
Члены Лондонского королевского общества
Составители французской Энциклопедии (1751—1772)
Члены Прусской академии наук
Члены Охранительного сената
Иностранные члены Американского философского общества‎